Ennio Pistoi – partigiano e antifascista italiano
 Giovan Battista Pistoi – fantino italiano
 Giuseppe Pistoi – fantino italiano
 Luciano Pistoi – critico d'arte, gallerista e editore italiano